Peebles peut désigner :

Patronyme 

 Ann Peebles (née en 1947), chanteuse américaine ;
 David Peebles (mort en 1579?), compositeur écossais ;
 Florence Peebles (1874-1956), embryologiste américaine ;
 James Peebles (né en 1935), cosmologiste américain d'origine canadienne ;
 plusieurs

Toponyme 
 Peebles, un burgh royal d'Écosse ;
 Peebles, une circonscription du Parlement d'Écosse ;
 Peebles, un village du comté d'Adams, en Ohio, aux États-Unis

Voir aussi
 (18242) Peebles, un astéroïde de la ceinture principale.
 Ladd Peebles Stadium en Alabama.
 Peebles Rovers Football Club en Écosse.
Patronyme anglais